Wet from Birth è il quarto album in studio del gruppo musicale statunitense The Faint, pubblicato nel 2004.

Tracce

Collegamenti esterni